Neukirchen heißen folgende Orte:

 Amt Neukirchen – diverse Verwaltungseinheiten

Städte und Gemeinden:
 in Deutschland
 Neukirchen (Knüll), Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Neukirchen beim Heiligen Blut, Markt im Landkreis Cham, Bayern
 Neukirchen vorm Wald, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Neukirchen-Balbini, Markt im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Neukirchen (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neukirchen/Erzgeb., Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neukirchen/Pleiße, Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Neukirchen (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Neukirchen (Ostholstein), Gemeinde im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 in Österreich
 Neukirchen an der Enknach, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Neukirchen bei Lambach, Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Neukirchen an der Vöckla, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neukirchen am Walde, Marktgemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Neukirchen am Großvenediger, Marktgemeinde im Pinzgau, Salzburg

Ortsteile in Deutschland:
 in Bayern
 Neukirchen am Inn, Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau
 Neukirchen am Teisenberg, Ortsteil der Gemeinde Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Neukirchen am Simssee, Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim
 Neukirchen an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting
 Neukirchen (Arnstorf), Ortsteil der Gemeinde Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Neukirchen (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding
 Neukirchen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg
 Neukirchen (Kirchseeon), Ortsteil der Gemeinde Kirchseeon, Landkreis Ebersberg
 Neukirchen (Lautertal), Ortsteil der Gemeinde Lautertal, Landkreis Coburg
 Neukirchen (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Neukirchen (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach
 Neukirchen (Thierhaupten), Ortsteil des Marktes Thierhaupten, Landkreis Augsburg
 Neukirchen (Train), Ortsteil der Gemeinde Train, Landkreis Kelheim
 Neukirchen (Triftern), Ortsteil der Gemeinde Triftern, Landkreis Rottal-Inn
 Neukirchen (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn
 Neukirchen (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach
 Neukirchen (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf
 Neukirchen zu St. Christoph, Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Burgstall Neukirchen, abgegangene Burg bei Lautertal im Landkreis Coburg
 in Hessen
 Neukirchen (Braunfels), Ortsteil der Stadt Braunfels, Lahn-Dill-Kreis
 Neukirchen (Haunetal), Ortsteil der Gemeinde Haunetal, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Neukirchen (Lichtenfels), Ortsteil der Gemeinde Lichtenfels, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Neukirchen (Klein Belitz), Ortsteil der Gemeinde Klein Belitz, Landkreis Rostock
 in Nordrhein-Westfalen
 Bergisch Neukirchen, Stadtteil von Leverkusen (bis 1904 ohne den Zusatz „Bergisch“)
 Neukirchen (Grevenbroich), Stadtteil der Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss
 Neukirchen (Neukirchen-Vluyn), Ortsteil der Stadt Neukirchen-Vluyn, Kreis Wesel
 Neukirchen (Rheinbach), Ortsteil der Stadt Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis
 Neukirchen (Weilerswist), Ortsteil der Gemeinde Weilerswist, Kreis Euskirchen
 in Rheinland-Pfalz
 Neukirchen (Mehlingen), Ortsteil der Gemeinde Mehlingen, Landkreis Kaiserslautern
 in Sachsen
 Neukirchen (Borna), Ortsteil der Stadt Borna, Landkreis Leipzig
 Neukirchen (Oberwiera), Ortsteil der Gemeinde Oberwiera, Landkreis Zwickau
 Neukirchen (Reinsberg), Ortsteil der Gemeinde Reinsberg, Landkreis Mittelsachsen
 in Sachsen-Anhalt
 Neukirchen (Altmark), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Wische, Landkreis Stendal
 Neukirchen (Schkopau), Ortsteil der Gemeinde Schkopau, Saalekreis
 in Schleswig-Holstein
 Neukirchen (Malente), Ortsteil der Gemeinde Malente, Kreis Ostholstein
 Neukirchen (Steinbergkirche), Ortsteil der Gemeinde Steinbergkirche, Kreis Schleswig-Flensburg
 in Thüringen
 Neukirchen (Eisenach), Ortsteil der Stadt Eisenach, Wartburgkreis

Gemeindeteile in Österreich:
 Neukirchen (Gemeinde Altmünster), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Neukirchen am Ostrong, Katastralgemeinde der Gemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Neukirchen an der Wild, Katastralgemeinde der Gemeinde Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich

historisch:
 Bełczna in Westpommern, Polen
 Sipiory in Kreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Westpreußen, heute  Gmina Kcynia, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nový Kostel im Okres Cheb in Tschechien
 Markneukirchen in Sachsen

Neukirchen ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Neukirchen (* 1941), deutsche Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin
 Heinz Neukirchen (1915–1986), Offizier in der Kriegsmarine und Vizeadmiral in der Volksmarine der DDR
 Karl-Josef Neukirchen (1942–2020), deutscher Manager und Unternehmer

Siehe auch:
 Neukirch
 Neuenkirchen
 Neuenkirch
 Neunkirchen
 Neunkirch
 Neuerkirch
 Niekerken
 Schloss Neukirchen